La Copa Fiyiana de Fútbol, es un torneo de fútbol organizado en Fiyi por la Asociación de Fútbol de Fiyi. El torneo es un invento del entonces Secretario, JD Maharaj, y fue inicialmente organizada para recaudar fondos para la Asociación a raíz de la crisis económica de finales de 1980. El torneo se juega cada año desde 1991.

Campeonatos

Títulos

Véase también 
 Liga más fuerte de Oceanía del Siglo XXI
 Campeonato de Fútbol Interdistrital de Fiyi
 Liga Nacional de Fútbol de Fiyi 
 Selección de fútbol de Fiyi
 Batalla de los Gigantes
 Segunda División de Fiyi
 Supercopa de Fiyi
 Anexo:Clubes de Fútbol de Fiyi

Enlaces externos 
 Campeones de la Copa de Fiji en la rsssf «Consultado el 31 de mayo de 2010»

Campeonatos de fútbol entre clubes de Fiyi
Fiyi